MAN1A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 653 амінокислот, а молекулярна маса — 72 969.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки